В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Уэлс ():
 округ Уэлс — штат Индиана
 округ Уэлс — штат Северная Дакота